El Almendro puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Almendro, municipio de la provincia de Huelva.
 El Almendro, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.

En Nicaragua
 El Almendro, municipio del departamento de Río San Juan.